Trauboth ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Trauboth (1898–?), deutscher Tischler und Politiker (NDPD)
 Jörg H. Trauboth (* 1943), deutscher Autor